Cándido se puede referir a:

El nombre propio Cándido.

Obras artísticas 
Cándido, novela picaresca de Voltaire.
Cándido, opereta compuesta por Leonard Bernstein.

Personas 
Cándido López, cocinero y mesonero español que logró el título de Mesonero Real de Castilla.
Cándido López, pintor argentino que ha sido categorizado en el conjunto naïf.
Carlos Luis Álvarez, más conocido como «Cándido», escritor y periodista español.